Ievguenia Maksimova Tarassova (en ), née le  à Kazan, est une patineuse artistique russe.

Avec son partenaire Vladimir Morozov, ils sont vice-champions du monde juniors 2014. Elle fait ses débuts chez les seniors lors de la saison suivante. 

Le couple obtient ses premiers résultats avec deux podiums en Grand Prix puis avec une première médaille en grand championnat, le bronze aux Championnats d'Europe de Stockholm.

En 2018, elle est vice-championne olympique lors de l'épreuve par équipes, puis le , elle devient vice-championne olympique avec son partenaire Vladimir Morozov lors de l'épreuve par couples.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Vladimir Morozov

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique russe
Naissance à Kazan
Naissance en décembre 1994
Championne d'Europe de patinage artistique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie